Convento di San Bernardino a Sinalunga
 Convento di San Bernardino a Trento
 Convento di San Bernardino a Vetreta